Wandlitz steht für:
 Wandlitz, Gemeinde im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Wandlitz (Wandlitz), Hauptort der Gemeinde
 Waldsiedlung (Bernau bei Berlin), auch Waldsiedlung Wandlitz, Siedlung in Bernau